Archangel steht für:

 Erzengel in der englischen Sprache
 Archangel (1990), kanadischer Film von Guy Maddin
 Originaltitel des britischen Fernsehfilms Die rote Verschwörung (2005)
 einen Ortsteil der Gemeinde Thumby in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Name eines US-amerikanischen Militärflugzeugs (Lockheed Archangel-12)

Siehe auch:
 Archangelos
 Archangelsk
 Archangelski